Il termine Komarov,  può riferirsi a:
Vasilij Ivanovič Komarov, assassino seriale russo
Vladimir Michajlovič Komarov, cosmonauta russo
1836 Komarov, un asteroide del sistema solare

Pagine correlate 
Komárov, un toponimo slavo
Stanislava Komarova, una nuotatrice russa